Lessingtheater, auch Lessing-Theater, ist der Name dreier nach Gotthold Ephraim Lessing benannter deutscher Theater:

 Lessingtheater in Berlin (1888–1945), siehe Lessingtheater (Berlin)
 Lessingtheater in Nürnberg (1946/48–1959), siehe Lessingtheater (Nürnberg)
 Lessingtheater in Wolfenbüttel (seit 1909), siehe Lessingtheater (Wolfenbüttel)

Außerdem wurde das Hamburger Ufa-Kino am Gänsemarkt ebenfalls zeitweilig Lessing-Theater genannt (siehe Ufa-Kinos#Hamburg und Schachtelkino).

Theatername
!